ATB puede referirse a:

 Atb.; en medicina, la abreviatura de antibiótico.
 ATB, canal de televisión boliviano.
 ATB, seudónimo del disyóquey alemán André Tanneberger (n.1973).
 ATB Financial, institución financiera canadiense.
 ATB Norte, franquicia española de bricolaje, bajo la marca Bricocentro, con sede en Burgos.

Siglas